Kunstbende (België)
 Kunstbende (Nederland)